Aquae Calidae era una ciutat romana catalana que varen esmentar tant Plini el Vell com Ptolemeu. S'ha identificat amb dues ciutats actuals: o bé és l'origen de Caldes de Malavella a la comarca de la Selva, o bé ho és de Caldes de Montbui al Vallès Oriental.

Si fos el primer cas Aquae Calidae seria un dels noms amb què era conegut el lloc, ja que també se l'anomenava Aquis Voconis, tot i que alguns historiadors dubten d'aquest últim. Els fonaments de les importants termes romanes de Caldes de Malavella es van trobar al puig de Sant Grau.

En el segon cas, si fos Caldes de Montbui, es correspondria amb les importants restes d'unes termes romanes que hi ha al centre de la població. S'hi ha trobat una piscina de 13,5 per 6,9 metres feta amb opus signium coberta per una volta. Gràcies als textos gravats en plaques de pedra sabem que s'hi retia un important culte a les aigües medicinals abans i tot de l'arribada dels romans.

Referències 

Història de la Selva
Història del Vallès Oriental
Poblacions romanes de Catalunya